

Brasil 
Igreja de Nossa Senhora da Graça (Olinda)

Em Portugal 
Igreja de Nossa Senhora da Graça (Águas Belas) — no concelho de Ferreira do Zêzere
Igreja da Graça (Coimbra)
Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça do Divor — no concelho de Évora
Igreja de Nossa Senhora da Graça (Estreito de Câmara de Lobos)
Igreja da Graça (Évora)
Igreja de Nossa Senhora da Graça (Faial da Terra) — no concelho de Povoação, Açores
Igreja da Graça (Lisboa)
Igreja de Nossa Senhora da Graça (Lapas), em Torres Novas
Igreja de Nossa Senhora da Graça (Nadrupe) — no concelho da Lourinhã
Igreja de Nossa Senhora da Graça (Porto Formoso) — no concelho da Ribeira Grande, Açores
Capela de Nossa Senhora da Graça (Póvoa de Cós) — no concelho de Alcobaça
Igreja de Nossa Senhora da Graça (Praia do Almoxarife) — no concelho da Horta, Açores
Igreja de Nossa Senhora da Graça (Sagres)
Igreja da Graça (Santarém)
Igreja de Santa Maria da Graça — matriz de Setúbal
Capela de Nossa Senhora da Graça (Trevões) — no concelho de São João da Pesqueira
Igreja de Nossa Senhora da Graça (Vila Nova de Milfontes)

Ver também 
Igreja Internacional da Graça de Deus — igreja cristã evangélica neopentecostal

Desambiguações de templos